Garvin est un nom propre anglo-saxon et Garvín un nom propre hispanique, qui peuvent faire référence à :

Prénom 
Garvin est un prénom notamment porté par :
 Garvin Cross, acteur et cascadeur canadien.
  (1971-), joueur de baseball américain ;
  (1902-1991), multi-instrumentaliste de cuivres américain ;
  (1982-), joueur de cricket grenadien.

Patronyme 

 Anita Garvin (1907-1994), actrice américaine ;
 , urbaniste et êcrivain américain ;
  (1922-), industriel américain, président d’Exxon ;
  (1952-2017), économiste américain ;
  (1950-), basketteur américain ;
  (1868-1947), journaliste britannique ;
 Jimmy Garvin (1952-), catcheur américain ;
 , gouverneur américain ;
  (1940–2013), chanteur et musicien américain ;
  (1811-1878), avocat américain ;
  (1826-1874), récipiendaire irlandais de la Croix de Victoria ;
 Ted Garvin (1923-1992), joueur et entraîneur de hockey sur glace ;
  (1991-), footballeur américain.
  (1806-1883), homme politique américain.

Pseudonyme 
 Ron Garvin, nom de ring de Ron Barnes (1945-), lutteur canadien ;
 Jimmy Garvin, nom de scène de James Williams (1952-), catcheur américain ;

Personnage de fiction 
 , personnage du comic strip britannique Modesty Blaise.

Toponyme 

 Garvín de la Jara, commune d’Espagne dans la province de Cáceres dans la communauté autonome d'Estrémadure.

 Garvin, ville du comté de Lyon dans l’état du Minnesota ;
 , ville du comté de McCurtain dans l’état de l’Oklahoma.
 Comté de Garvin, comté de l'État de l'Oklahoma ;

Patronyme anglais
Homonymie de toponyme